Blue Lady steht für:

Schiffe:
  Norway (Schiff), vor der Verschrottung 2006 Blue Lady

Sonstiges:
 Tatort: Blue Lady, deutscher Fernsehfilm von Hans-Christoph Blumenberg (1999)
 Blue Lady Records, US-amerikanisches Plattenlabel
ein Cocktail